Садгірський район (Чернівецька область) — колишній район Чернівецької області.
 Садгірський район (Чернівці) — колишній район міста Чернівці.